Havas József (1796–1878) jogász
 Havas József (1882–?) tanár, újságíró, műfordító
 Havas József (1899–?) fül-orr-gégész